Holenyschtschewe (; ) ist ein Dorf im Westen der ukrainischen Oblast Chmelnyzkyj mit etwa 400 Einwohnern (2004).

Die 1493 erstmals erwähnte Ortschaft ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde, zu der noch das Dorf Romaniwka ( ) mit etwa 300 Einwohnern gehört. 

Das Dorf liegt im Westen des Rajon Tschemeriwzi am Ufer des Sbrutsch an der Grenze zur Oblast Ternopil 21 km nordwestlich vom Rajonzentrum Tschemeriwzi und etwa 85 km südwestlich der Oblasthauptstadt Chmelnyzkyj.

Östlich von Holenyschtschewe liegt das 66 Hektar große Landschaftsschutzgebiet Welyka i Mala Buhajichy mit dem Welyka Buhajicha, dem mit  höchsten Berg der Oblast.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Chmelnyzkyj
Ersterwähnung 1493
Ort am Sbrutsch
Rajon Tschemeriwzi